Имре Эрдёди (; ) — венгерский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года. Участник Олимпиады 1928 года в Амстердаме. Чемпион Венгрии 1911, 1924, 1925 и 1926 годов в командном первенстве. Погиб в автокатастрофе.

Биография 
Имре Эрдёди являлся членом будапештского спортивного клуба BBTE. В 1912 и 1928 годах принимал участие в соревнованиях по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх. Также Эрдёди в 1924 году стал чемпионом Венгрии в индивидуальном многоборье и упражнении на коне. По профессии Эрдёди был учителем физкультуры в средней школе.

Литература 
 A legyőzhetetlen ország (Bp., 1916).
 A magyar sportoló ifjúság szabadságünnepének általános és részletes utasításai (Bp., 1948).

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Databaseolympics.com 
 Статья из электронной венгерской библиотеки 

Гимнасты Венгрии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Погибшие в автомобильных катастрофах